Het Coenecoop College is een scholengemeenschap voor vmbo, mavo, havo, atheneum en gymnasium in Waddinxveen en Boskoop. De school ontstond in 1995 door een fusie van de Kohnstamm-Mavo, de Wadde, de Samenwerkingsschool uit Waddinxveen en de Don Bosco Mavo uit Boskoop. Ongeveer 1400 leerlingen en 120 personeelsleden werken dagelijks aan en met elkaar in een gebouw in Waddinxveen en een in Boskoop. In 2023 is er een nieuw gebouw in Waddinxveen gereed.

Externe links en bronnen
 De schoolwebsite
 Schoolbank
 Toezichtresultaten bij de Onderwijsinspectie

School in Alphen aan den Rijn
School in het voortgezet onderwijs in Nederland
School in Zuid-Holland
Waddinxveen